Dragomir Tošić (1911-1985), ex calciatore jugoslavo;
Duško Tošić (1985), calciatore serbo;
Rade Tošić (1965), ex calciatore jugoslavo;
Zoran Tošić (1987), calciatore serbo.